Sezon 2003/2004 był 12. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Wardar Skopje. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Pobeda Prilep.

Tabela końcowa

Król strzelców 
25 goli – Dragan Dimitrovski (Pobeda Prilep)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Przypisy

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Macedonii
2004 w Macedonii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej